Борис Макарович Афо́нин (1888 — 1955) — русский советский актёр.

Биография 
Родился 19 (31 декабря) 1888 года. В 1909—1913 и 1916—1922 годах ученик Студии МХАТ, актер. Участвовал в массовых сценах, играл небольшие роли. Основная деятельность в Первой студии, а затем во МХАТ-2.
После закрытия 2-го МХАТа был направлен в Театр транспорта, где и ранее работал как режиссёр. Вел педагогическую работу, которую начинал в Московском пролеткульте и в различных студиях, а затем, с 1929 года — на кафедре драматического искусства в консерватории. В 1924—1927 годах входил в анархо-мистический "Орден Света". В годы Великой Отечественной войны был руководителем Фронтового Музыкального театра ВТО.

Умер 5 апреля 1955 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 2).

Театральные работы 

 «В овраге» — Цабукин
 «Балладина» — Кострин
 «Гибель "Надежды"» — Симон
 «Двенадцатая ночь» Шекспира — Антонио 
 «Калики перехожие» — Первый
 «Укрощение строптивой» Шекспира — Гремио
 «Эрик XIV» — герцог Карл, герцог Иоанн
 «Гамлет» Шекспира — Марцелло
 «Петербург» — Неуловимый
 «Смерть Иоанна Грозного» А. К. Толстого — Михайло Нагой
 «Петр I» — Ф. Ю. Ромодановский
 «Закат» — Никифор
 «Светите, звезды!» — Антонио
 «Начало жизни» — Некутный

Фильмография 
 1918 — Восстание — Летов, солдат-большевик
 1925 — Медвежья свадьба — домашний врач Шемета

Награды и премии 
 заслуженный артист РСФСР (15.2.1935)
 Сталинская премия второй степени (1951) — за постановку спектакля «Флаг адмирала» А. П. Штейна на сцене ЦТСА
 медали

Похороненные на Новодевичьем кладбище